Forever After – film del 1926 diretto da F. Harmon Weight
Forever After – film del 2001 diretto da Janelle McLean
Forever After – cortometraggio del 2011 diretto da Vitaly Verlov